Beaty ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beaty (Arkansas), im Benton County
 Beaty (Illinois), im Fulton County
 Beaty Crossroads, im DeKalb County, Alabama
 Beaty Estates, im York County, South Carolina

Personen:
 James Beaty (1831–1899), kanadischer Politiker und 22. Bürgermeister von Toronto
 James Beaty, Sr. (1798–1892), kanadischer Politiker, Mitglied im Parlament
 Madisen Beaty (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Marjorie Beaty (1906–2002), US-amerikanische Mathematikerin
 Martin Beaty (1784–1856), US-amerikanischer Farmer, Rancher und Politiker, US-Senator und Mitglied im Repräsentantenhaus
 Powhatan Beaty (1837–1916), afroamerikanischer Soldat im Sezessionskrieg und späterer Schauspieler
 Zelmo Beaty (1939–2013), US-amerikanischer Basketballspieler der NBA

im NRHP gelistete Objekte:
 Beaty-Little House, in Conway, South Carolina, ID-Nr. 86002220
 Beaty-Spivey House, in Conway, South Carolina, ID-Nr. 86002223

Siehe auch:
 Beaty Lake
 Beatty